Марат Гарипов:
 Гарипов, Марат Закирович (род. 1984) — казахстанский и бразильский борец греко-римского стиля.
 Гарипов, Марат Магьсумович (род. 1991) — российский борец греко-римского стиля.